Алексий (в миру — Руфин Иванович Ржаницын; 1813—1877) — ректор Московской духовной академии (1847—1853), архиепископ Тверской и Кашинский.
 Аполлос (в миру — Аполлос Никанорович Ржаницын; 1872—1937) — епископ Тульский.
 Ржаницын, Борис Александрович (1904—1997) — российский учёный в области фундаментостроения, основоположник советской научной школы химического закрепления грунтов.